Kemet oder Khemet ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Kemet (Gemeinden Rechberg, Windhaag), Ortschaft von Rechberg und Windhaag bei Perg, Oberösterreich
 Kemet (Altes Ägypten), der altägyptische Name des Niltals

Kemet, Sonstiges:
A Tale in the Desert, ein Computerspiel
KEMET Corporation, ein amerikanischer Kondensatorenhersteller
Kemet (Zeitschrift), deutsche Zeitschrift für Ägyptenfreunde des Kemet Verlags
Kemetismus, auch Ägyptisches Neuheidentum oder Ägyptischer Neopaganismus
Kemet (Brettspiel), ein Strategiespiel ähnlich Risiko, das im alten Ägypten angesiedelt ist.